Bosnië-Herzegovina
 Krstac (Čajniče), een plaats in de gemeente Čajniče in Bosnië-Herzegovina
 Krstac (Jablanica), een plaats in de gemeente Jablanica in Bosnië-Herzegovina

Montenegro
 Krstac (Budva), een plaats in de Montenegrijnse gemeente Budva
 Krstac (Nikšić), een plaats in de Montenegrijnse gemeente Nikšić

Servië
 Krstac (Lučani), een plaats in de Servische gemeente Lučani
 Krstac (Sjenica), een plaats in de Servische gemeente Sjenica
 Krstac (berg)